Ahmad Hidżazi (ur. 1948) − egipski naukowiec
 Ahmad Hidżazi (ur. 1991) − egipski piłkarz